Такмичење у седмобоју у мушкој конкуренцији на 19. Европском првенству у атлетици за јуниоре 2007. у Хенгело одржано је 21. и 22. јула 2007. на Fanny Blankers-Koen Stadion- у.

Титулу освојену у Каунасу 2005, није бранила Џесика Енис из Уједињеног Краљевства јер је прешала у млађе сениоре.

Земље учеснице 
Учествовала су 31 такмичарка из 18 земаља.

  (2)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)
  (2)
  (2)
  (1)

Освајачи медаља

Сатница

Резултати 
,

100 метара препоне 
Такмичење је одржано 21. јула 2007. године.

Скок увис 
Такмичење је одржано 21. јула 2007. године.

Бацање кугле 
Такмичење је одржано 21. јула 2007. године.

200 метара 
Такмичење је одржано 21. јула 2007. године.

Скок удаљ 
Такмичење је одржано 22. јула 2007. године.

Бацање копља 
Такмичење је одржано 22. јула 2007. године.

800 метара 
Такмичење је одржано 22. јула 2007. године.

Коначан пласман

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати 2007. (стране од 370 до 387)

Европско првенство у атлетици за јуниоре 2007.
Седмобој на Европском првенству у атлетици за јуниоре